Les mots conicus, conica et conicum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « en forme de cône, conique ».

En taxonomie, les mots conicus, conica et conicum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales en forme de cône ou dont une partie est conique. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : conicus, conica, conicum.

Épithète spécifique